Lors de la Saison 1993-1994 de l'Étendard de Brest, Brest monte pour la première fois en National A2. L'équipe termine  du championnat au terme d'une saison difficile (avec un bilan de 3 victoires pour 31 défaites).

Effectifs 
 Entraineur : Jerry Line
 Championnat : Pro B

Coupe de France

Liens externes 
  Site Officiel de l'Étendard de Brest

Saison de l'Étendard de Brest